

События 

 Ubi periculum — апостольская конституция папы римского Григория X, которая предусматривала порядок избрания нового римского понтифика. Впервые в этой конституции появляется термин конклав (лат. cum clave — под ключом).
 29 сентября — Рудольф Габсбург одержал победу на выборах короля Германии над Пржемыслом Отакаром II. Окончание междуцарствия.
 15 октября — свадьба Филиппа де Куртенэ и Беатрис Анжуйской (дочери Карла I Анжуйского). Через несколько дней умер отец Филиппа Балдуин II де Куртенэ и титул «император Константинополя» перешёл к нему.
 Король Богемии и герцог Австрии Пржемысл Отакар II захватил в Венгрии Пресбург.
 В Испании возникла Места — организация овцеводов, оказывавшая до середины XVIII века некоторое влияние на экономику и внутриполитическую обстановку в стране.
Июнь — Битва под Богусином: князь Владислав Опольский потерпел поражение от Болеслава Стыдливого.
 Июль — Мамлюкский султан Египта Бейбарс захватывает последнюю оставшуюся цитадель ассасинов, замок Аль-Каф.
 Ильхан Ирана Абака ограбил Бухару.
 Резиденцией кёльнских курфюрстов становится Бонн (1273—1794).
 Гебхард фон Хирцберг — ландмейстер Тевтонского ордена в Германии (1273—1277). Конрад фон Тирберг Старший — ландмейстер в Пруссии (1273—1279).
 Силы монголов и короля Корё занимают остров Чеджудо и подавляют Восстание Самбёльчхо (1270—1273).

Правители 
 Священная Римская империя — Рудольф I Габсбург (1273 — 1291), римский король.
 Орден нищенствующих рыцарей Христа и Соломонова Храма — великий магистр Гийом де Боже (13 мая 1273 — май 1291).

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1273 году
 15 июля — Эвостатевос, эфиопский монах и религиозный деятель.
 Ноябрь — Абу-ль-Фида, арабский историк и географ.
 Давид VIII, царь Грузии.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1273 году

 25 марта — Тома Берар, великий магистр ордена Тамплиеров (1256—1273).
 Балдуин II де Куртенэ, император Латинской империи (1228—1273, после 1261 года — титулярный).
 Павша Онаньинич — новгородский посадник в 1268—1272, 1272—1273 гг.
 17 декабря — Джалаледдин Руми, поэт-суфий.
 Оттавиано дельи Убальдини, кардинал.

См. также